Kermit – popularny protokół komunikacyjny
 Żaba Kermit – postać z The Muppet Show
Miejscowości w USA:
 Kermit – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Winkler
 Kermit – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mingo